

Населені пункти та їхні частини

 Ґжибно — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґжибно — село в гміні Уніслав Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґжибно — село в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Ґжибно — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ґжибно — село в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґжибно — село в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґжибно — колонія в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґжибно — лісова осада в гміні Стара Кішева Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ґжибно — лісова осада в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки